Харъёган — название рек в Ямало-Ненецком АО:

Харъёган (река, впадает в Шурышкарский Сор)
Харъёган (приток Логасьёгана)
 Харъёган — река Васяхъёган в верхнем течении
Большой Харъёган
Малый Харъёган

См. также Харъюган